Кикн (Κύκνος, ) — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии, превратившихся в лебедей:
 Кикн (сын Аполлона).
 Кикн (сын Ареса). Кикн грабил и убивал путешественников в Фессалии. Несмотря на помощь от отца, Кикн был убит Гераклом, которого выслал против Кикна Аполлон, так как последний подстерегал процессии к святилищу бога. Как предполагают, Кикн (собственно «лебедь») первоначально являлся символом бурной морской пучины.
 Кикн (сын Сфенела). Друг Фаэтона, превращённый после его гибели в реке Эридан в белоснежного лебедя. С тех пор лебедь живёт в реках и озёрах, боясь огня, погубившего его друга.
 Кикн (сын Посейдона).
 Кикн. Один из женихов Пенелопы. См. Мифы островов Ионического моря.
 Кикн. Конь Амфиарая.
 (134329) Кикн — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.